Обі́-е-Еспесса́с () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 480 км на південний захід від Парижа, 25 км на північний схід від Бордо.

Історія 

1 січня 2016 року Обі-е-Еспессас, Сент-Антуан i Саліньяк було об'єднано в новий муніципалітет Валь-де-Вірве.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 458 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1207,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Обі-е-Еспессас на сайті французького Національного інституту географії
 Обі-е-Еспессас на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Обі-е-Еспессас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Жиронда